Beckmann peut faire référence à :
 Albert Beckmann, journaliste allemand basé à Paris au 
 Albert Beckmann (1833-1922), homme politique allemand,
 Ernst Otto Beckmann,
 Franck Beckmann,
 Gudrun Beckmann,
 Johann Beckmann (1734-1811), professeur allemand,
  (1641-1717), universitaire allemand
 Lena Beckmann, nom de plume de Martina Sahler (1963-), écrivaine allemande,
 Max Beckmann (1884-1950), peintre et dessinateur allemand,
 Minna Beckmann-Tube,
 Mikkel Beckmann,
 Sybilla Beckmann, mathématicienne américaine,
 Wilhelm Beckmann (1852-1942), peintre allemand.

Beckman 
Beckman peut faire référence à :
 Arnold Orville Beckman, chimiste, inventeur du pH-mètre,
 Beckman Coulter, une entreprise de matériel bio-médical,
 Bror Beckman (1866-1929), compositeur suédois.
Ericka Beckman (1951-), réalisatrice américaine.

Voir aussi 
 Réarrangement de Beckmann, une réaction de chimie organique,

Homonymie de patronyme

en:Beckmann